Барышки — название населённых пунктов:

Россия 
 Барышки — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Барышки — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.